Lichnowy (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Malborski
 Lichnowy (powiat Chojnicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Chojnicki
 Lichnowy (powiat Malborski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Malborski